Dimítris Papaïoánnou peut désigner :
 Dimítris Papaïoánnou (1942-2023), footballeur grec ;
 Dimítris Papaïoánnou (1964-), chorégraphe grec.

Voir aussi